Артём Тимофе́ев:
 Тимофеев, Артём Андреевич (род. 1994) — российский футболист.
 Тимофеев, Артём Валерьевич (род. 1985) — российский шахматист, гроссмейстер.